One Day Remains ist das Debütalbum der US-amerikanischen Rockband Alter Bridge.

Entstehungsgeschichte 
Anfang 2004 löste sich die Band Creed auf, da es zu Konflikten zwischen Sänger Scott Stapp und den Instrumentalisten gekommen war. Daraufhin taten sich Mark Tremonti (Gitarre), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schlagzeug) ohne Stapp mit Myles Kennedy zusammen, der zuvor Sänger bei The Mayfield Four gewesen war. Gemeinsam gründete man die Band Alter Bridge und unterschrieb kurz darauf einen Vertrag bei Wind-Up Records, wo auch Creed unter Vertrag gestanden hatte. One Day Remains wurde am 10. August 2004 veröffentlicht und in den USA wenig später mit Gold ausgezeichnet. Insgesamt verkaufte sich das Album bis heute schätzungsweise 750.000 Mal (Stand 2008). Als Singles wurden Open Your Eyes, Find the Real und Broken Wings ausgekoppelt. Zu allen Singles -bis auf Find the Real- gab es auch Musikvideos.

Trivia 
 Der Song Metalingus war das Entrance Theme des ehemaligen WWE-Superstars Edge.
 In Loving Memory ist ein Andenken an Tremontis verstorbene Mutter.

Chartplatzierungen

Rezeption 
Buffo Schnädelbach von Rock Hard äußerte, dass sich der Gesang von Myles Kennedy und der "organische Classic Rock" sich auf unheimliche Art und Weise ergänzen würden. Mit Songs wie "Down to My Last" oder "Shed My Skin" würde die Band den Hörer tief in der Seele berühren. Er vergab 9.5 von zehn Punkten. Peter Kubaschk von Powermetal.de schrieb in seinem Review, dass auf dem Album ein Höhepunkt den nächsten jagen würde. Er äußerte auch, dass One Day Remains für ihn ein junger Klassiker des Alternative Rock sei und vergab 9.5 von zehn Punkten.

Trackliste

Einzelnachweise 

Alter Bridge
Album (Hard Rock)
Album (Alternative Rock)
Album (Alternative Metal)
Album 2004